O Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina de 2010/2011, foi a 51ª edição de competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol, disputada por 12 equipas, em duas fases. O Montijo Banda Basket conquistou o seu 1º Título.

Clasificação 1ª Divisão Feminina Fase Regular 

Quarteira Tubarões tem 1 falta de comparencia.

Apuramento de Campeão

'''Finais

Referências

http://www.planetabasket.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=13333:cronica-da-21o-jornada&catid=78:1odiv-feminina-noticias&Itemid=205

http://basketotal.com/2010_11/1_div_fem_10-11/act_nacional_1_div_fem_play_off_10-11.htm

http://basketotal.com/2010_11/index_2010_2011.html

1.ª Divisão Feminina de Basquetebol